Челопек може да се односи на:

 Челопек (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ;
 Челопек (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија;
 Челопек (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија;
 Челопек (Старо Нагоричано), насеље у општини Старо Нагоричано, код Куманова, Северна Македонија;
 Челопек (Брвеница), насеље у општини Брвеница, код Тетова, Северна Македонија;